Драгоманово () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 135 человек. Почтовый индекс — 75545. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522185002.

Местный совет 
75545, Херсонская обл., Генический р-н, с. Стокопани, ул. Карла Маркса, 41

Ссылки 
 Драгоманово на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Генического района